Csulim – folyó Oroszországban, az Ob mellékfolyója
Csulim – folyó Oroszországban, a Novoszibirszki területen, a Kis-Csani-tó mellékfolyója
Csulim – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Csulimi járásának székhelye
Csulim – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Zdvinszki járásában
Csulim – település Oroszországban, a Kemerovói területen
Csulim – település Oroszországban, a Krasznojarszki határterületen